Corazón contento puede referirse a:
 Corazón contento, canción compuesta por el cantante argentino Palito Ortega.
 Corazón contento, película coproducida en Argentina y México dirigida en 1969 por Enrique Carreras.
 Corazón contento, huayno peruano compuesto por los Hermanos Ayvar y adaptado en género rock por el grupo Uchpa.